O clube Chabab Riadi Salmi (em árabe  : نادي الشباب الرياضي السالمي ), comumente abreviado como CR Salmi , é um clube marroquino de futebol fundado em 1984 e com sede na cidade de Had Soualem .

História

O clube foi fundado em 1984.

No final da temporada 2017-2018, o clube conquistou a Divisão Nacional (D3) e foi promovido ao Botola 2 pela primeira vez na sua história.

Títulos

Estatística

Últimas cincos temporadas do clube.

 2015-16 : D3 - 4° grupo sul.
 2016-17 : D3 - 5° grupo sul.
 2017-18 : D3 - Campeão.
 2018-19 : D2 - 10°.
 2019-20 : D2 - 5°.

Ligações externas 

Clubes de futebol do Marrocos
Clubes de futebol fundados em 1984